Guilin bezeichnet:

 Guilin (桂林市), Stadt im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Guilin (Linzhou) (桂林镇), Großgemeinde der Stadt Linzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Guilin (She) (桂林镇), Großgemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Guilin (Shaowu) (桂林乡), Gemeinde der Stadt Shaowu in der chinesischen Provinz Fujian
 Guilin (Chaoyang) (桂林街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaoyang in der chinesischen Provinz Jilin
 Guilin (Ruichang) (桂林街道), Straßenviertel der Stadt Ruichang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Guilin (Tongnan) (桂林街道), Straßenviertel im Kreis Tongnan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Guilin (Zhangping) (桂林街道), Straßenviertel der Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian
 Guilin (Zhongshan) (桂林街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhongshan in der chinesischen Provinz Liaoning